Die Liste der Hard-Rock- und Metalalben, die Platz eins der deutschen Charts erreichten beinhaltet Musikalben der Genres Hard Rock und Metal, die in den von GfK Entertainment (vorher Media Control) ermittelten Musikcharts für Deutschland die Spitzenposition belegten. Es sind alle Typen von Musikalben wie Studioalben, Livealben, Kompilationen oder Soundtracks enthalten. Bisher gelang es 148 Metal- und Hard-Rock-Alben Platz eins der deutschen Albumcharts zu erreichen.

Liste der Nummer-eins-Alben 

Legende
 Kompilation (Ko.) 
 Livealbum (Li.) 
 Soundtrack (So.)
 Studioalbum (St.)

Alben nach Anzahl

Siehe auch 
 Deutsche Albumcharts
 Liste der Nummer-eins-Alben in Deutschland
 Liste der Top-10-Alben in Deutschland
 Liste der meistverkauften durch den BVMI zertifizierten Musikalben in Deutschland
 Liste der meistverkauften durch den BVMI zertifizierten Videoalben in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle deutsche Charts

Liste der Hard-Rock- und Metalalben, die Platz eins der deutschen Charts erreichten
Hard-Rock- und Metalalben Platz 1
Hard Rock